Алекса́ндр Дорофе́ев:
 Дорофеев, Александр Анатольевич (род. 1946) — генерал-майор, советский, российский военачальник.
 Дорофеев, Александр Иванович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Дорофеев, Александр Леонтьевич (1928—1983) — советский учёный в области электромагнетизма, доктор технических наук, профессор.
 
 Дорофеев, Александр Петрович (1895—1971) — генерал-майор, Герой Советского Союза.